8-й чемпионат мира по бадминтону проходил в 1993 году в Бирмингеме (Великобритания).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

Чемпионаты мира в Великобритании
Международные спортивные соревнования в Бирмингеме
Международные соревнования по бадминтону в Великобритании